Со́лнцево — район Москвы, расположенный в Западном административном округе за пределами МКАД, а также соответствующее ему одноимённое внутригородское муниципальное образование. Назван в честь бывшего города Солнцева.

История 

На месте района с XVII века была известна деревня Суково (владение князей Трубецких). В XIX веке рядом с деревней была построена одноимённая станция Брянского направления железной дороги. Долгое время местность была излюбленным местом дачного отдыха у москвичей; в связи с этим 26 сентября 1938 года деревня получила статус дачного посёлка и была переименована в Солнцево. В марте 1965 года была переименована и железнодорожная станция.

В апреле 1969 года дачный посёлок Солнцево был отнесён к категории посёлков городского типа, а 23 февраля 1971 года стал городом областного подчинения. 10 мая 1984 года город Солнцево вместе с рабочими посёлками Западным и Мещёрским, дачными посёлками Переделкином и Чоботами, посёлками Здоровым Отдыхом, Лазенками и Лукином, деревнями Орловом, Суковом, Терёшковом и Федосьином был Указом Президиума Верховного Совета РСФСР включён в состав Москвы; вновь присоединённые к Москве территории образовали Солнцевский район столицы. 22 мая 1984 года во исполнение данного Указа было принято соответствующее решение Мосгорисполкома.

12 сентября 1991 года в связи с очередной реформой административно-территориального деления Москвы Солнцевский район был разделён на муниципальные округа Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково, получившими статус районов в 1995 году.

Показатели района 
По данным на 2010 год, площадь района составляет 1129 га, плотность населения — 10 278 чел./км², площадь жилого фонда — 2058,4 тыс. м².

Население

Транспорт

Метро, железнодорожный транспорт 
Метро на территории района появилось 30 августа 2018 года. Станция «Солнцево» Калининско-Солнцевской линии и электродепо «Солнцево» расположены в центре Солнцева, станция «Говорово» — у границы района.

В границах муниципалитета расположены три железнодорожные платформы Киевского направления Московской железной дороги — Мещерская, Солнечная и Новопеределкино. Планируется, что в 2023—2024 годах платформы Мещерская и Солнечная будут включены в МЦД-4.

Автобус 

Маршруты могут быть изменены в связи с планируемым запуском маршрутной сети «Магистраль».

Авиация 
На территории района функционировала вертолётная площадка «Солнцево» (бывший аэродром экспериментальной авиации). В настоящее время НПО «Взлёт» прекратило своё существование, на его месте ведётся строительство жилого комплекса «Лучи», а здание «Взлёта» снесено.

Инфраструктура 
В районе действуют две ТЭЦ. На территории района функционируют несколько медицинских учреждений (17-я городская больница, две поликлиники, НПЦ специализированной медицинской помощи детям им. Войно-Ясенецкого, дерматовенерологический диспансер), две библиотеки: № 221 имени Р. И. Рождественского и библиотека № 222, стоматологические клиники, маммологический кабинет, спортивно-оздоровительный центр «СССР», два бассейна. Столовая общественного питания и место для проведения свадебных и иных торжеств открыты в управе района Солнцево.

На улице Богданова, дом 19, строится районный центр «Солнцево». Районный центр строится на месте снесённого советского кинотеатра. Планируется, что в новом кинотеатре будет 4 кинозала. Открытие назначено на четвёртый квартал 2022 года.

Православные храмы 

В районе действуют следующие православные храмы:
 Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве (улица Богданова, дом 21). Построен в 2011 году. Выполнен в византийском стиле, состоит из верхнего храма во имя преподобного Сергия Радонежского и двух приделов — Ксении Петербуржской и Александра Невского, а также нижнего храма-крестильни во имя святого благоверного князя Владимира.
 Храм Казанской Божией Матери в Орлове — Солнцево, (Родниковая улица, д. 12, корп. 1). Выполнен в традициях владимирско-суздальской храмовой архитектуры, рассчитан на 500 прихожан, общая площадь — более 826 квадратных метров.
 Храм Живоначальной Троицы в Солнцево (при Научно-практическом центре медицинской помощи детям).

Храмы входят в состав Михайловского благочиния Русской православной церкви.

Парки, скверы и зоны отдыха 
В районе Солнцево находятся два парка (Центральный и 60-летия Октября), сквер «Молодежный», зона отдыха у Малого Солнцевского пруда (бульвар между улицами Богданова и Щорса) и пляж у Мещерских прудов.

Парк «Центральный» — зелёная зона у Большого Солнцевского пруда. В 2018 году парк был обновлён. Решение о благоустройстве территории было принято жителями с помощью голосования на портале «Активный гражданин». В парке построена деревянная терраса у воды, есть детская площадка, зона воркаут.

Парк 60-летия Октября создан в 1977 году. В 2018 году парк стал площадкой фестиваля «Московское кино» в Солнцеве.

Зона отдыха у Мещерских прудов (зона отдыха «Мещерское») представляет собой песчаный пляж с инфраструктурой. В конце 2017 года здесь стартовали работы по благоустройству. Концепция по обновлению территории была поддержана жителями на портале «Активный гражданин». В зоне отдыха почищен пляж, построены деревянная набережная, пешеходная дорожка, настилы и шезлонги, детская площадка.

Сквер «Молодежный» разбит на пересечении улицы Главмосстроя и Солнцевского проспекта. В 2015 году его благоустроили по просьбе местных жителей.

Зона отдыха у Малого Солнцевского пруда (бульвар «Богданова-Щорса») находится посреди жилой застройки района. В 2019 году на территории были проведены работы в рамках столичной программы благоустройства «Мой район». Здесь обустроены смотровые площадки и крытая сцена, детские площадки и зона для выгула собак.

Сквер рядом с Солнцевским отделом ЗАГС — зона отдыха в Боровском проезде, около Терешковского пруда. Обустроена в 2021 году. В сквере стоят скамейки, фонтан, парковые скульптуры в классическом стиле, ротонда и садовые качели.

Примечания

Литература

Ссылки